Schweizer Cup är en cupturnering i volleyboll för damer i Schweiz. Tävlingen sker årligen sedan Sportåret 1961 och organiseras av Swiss Volley.

Resultat per år

Resultat per klubb

Referenser

Noter

Externa länkar 
Officiell webbsida för cupen  

Nationella cuper i volleyboll
Volleybolltävlingar i Schweiz